Sterrehof (Elspeet), landhuis
 Sterrehof (Ermelo), gebouw
 Sterrehof (Utrecht), hofje